Abraham Cooper ist der Name folgender Personen:

* Abraham Cooper (Maler) (1787–1868), britischer Maler
 Abraham Cooper (Rabbiner) (* 1950), US-amerikanischer Rabbiner